

Patronymie
 Eugène Poubelle (1831-1907) est un juriste, administrateur et diplomate français, dont le nom est à l'origine du substantif "poubelle".
 Rue Eugène-Poubelle est une rue parisienne
 Olivier Poubelle est le fondateur de la société Astérios Spectacles.

Arts
 Guerilla Poubelle est un groupe de punk rock parisien.
 Poubelle (Er Monnezza) est un personnage de plusieurs films italiens.

Technologie
 Une poubelle est un récipient étanche destiné à recevoir les déchets.
 Une poubelle de table est un récipient destiné à recevoir les déchets alimentaires.
 Une poubelle de laboratoire est un récipient placé à proximité du plan de travail 
 Le sac poubelle est un sac utilisé pour transporter les déchets.

Liens externes 
 wikt:poubelle

Notes et références 

Homonymie de patronyme